Накка — шведський острів в Балтійському морі, Стокгольмський архіпелаг
 Накка — місто в Швеції, комуна Накка, лен Стокгольм
 Накка — комуна в лені Стокгольм, Швеція